Round-robin переводится на русский язык как циклический, круговой.

 Round-robin — алгоритм распределения нагрузки распределённой вычислительной системы.
 Round robin DNS — метод распределения нагрузки с помощью управления ответами DNS-сервера.
 Турнир раунд-робин, когда в рамках спортивного соревнования каждый играет с каждым.

См. также 
 Round-robin database

Примечания